Chroom(II)chloride
 Chroom(III)chloride
 Chroom(IV)chloride

Zie ook 
 Chromylchloride